Frey steht für:

 Frey (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Frey, Namensvariante von Freyr, nordische Gottheit

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Frey (Louisiana)
 Frey (Oklahoma)

Unternehmen:
 Bank Frey & Co., Schweizer Privatbank
 Chocolat Frey, Schweizer Süßwarenhersteller
 Emil Frey Gruppe, Schweizer Unternehmensgruppe im Automobilhandel
 Frey & Kissel, deutsche Unternehmensgruppe des Lebensmittelhandels

Siehe auch:
 Frey-Effekt, elektromagnetischer Effekt
 Frey-Syndrom, Hautkrankheit
 Fray
 Frei
 Frej
 Fry
 Frye